DFL-Supercup 2013 - voetbal
 Supercup 2013 (basketbal) - basketbal
 Johan Cruijff Schaal 2013, voorheen Nederlandse Supercup - voetbal
 Belgische Supercup 2013 - voetbal
 CAF Supercup 2013 - voetbal
 Supercup van Kazachstan 2013 - voetbal